Víctor Hugo Monzón Pérez (Cidade da Guatemala, 12 de novembro de 1957) é um ex-futebolista e treinador de futebol guatemalteco. Seu último trabalho foi na seleção de seu país, pela qual havia atuado entre 1979 e 1992. Atualmente encontra-se desempregado.

Carreira
Na época de jogador, Monzón atuava como defensor. Iniciou a carreira profissional no Aurora, em 1977, pouco depois de ter sido promovido da base. Pelos militares, conquistou quatro títulos do Campeonato Guatemalteco (1978, 1984, 1986 e 1992-93). 

Em 1993, assinou com o Municipal, segundo time mais importante do país, onde jogaria por uma temporada antes de encerrar sua carreira como atleta no ano seguinte, aos 36 anos.

Treinador
Após encerrar a carreira de jogador, Monzón tornaria-se treinador de futebol pouco depois, exercendo a função na Seleção Sub-17 da Guatemala. Chegou a ser auxiliar-técnico no Municipal por algum tempo, até ser efetivado como técnico dos Rojos em abril de 2007.

Depois que deixou o comando técnico do Municipal, Monzón ficou afastado do futebol por algum tempo, até ser oficializado como novo técnico da Seleção Guatemalteca, sucedendo ao paraguaio Ever Hugo Almeida.

Títulos
  Liga Nacional de Fútbol: 4
 (1978, 1984, 1986 e 1992-93)

Links
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Guatemala
Naturais da Cidade da Guatemala
Treinadores de futebol da Guatemala